Restricció o constricció, condició que ha de satisfer una solució d'un problema d'optimització 
 Restricció (matemàtiques), aplicació obtinguda en reduir-ne el domini 
 Restricció calòrica, limitació la ingesta energètica procedent de la dieta en l'esperança que millorarà la salut 
 Restricció voluntària d'exportacions, limitació establerta per un govern de la quantitat de béns que poden ser exportats a un altre país 
 Enzim de restricció, enzim que tallen ADN específicament per una seqüència concreta 
 Polimorfisme de longitud del fragment de restricció, tècnica d'anàlisi genètic